O caminho municipal 1048 (CM1048) é uma estrada que liga Veigas a Quintanilha passando por a   M 523  no concelho de Bragança.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)